Sint-Elizabethklooster (Den Haag)
 Sint-Elisabethklooster (Haelen)
 Sint-Elisabethklooster (Heythuysen)
 Sint-Elisabethklooster (Huissen)
 Sint-Elisabethklooster (Rugge)